In der Historischen Liste aller Regierungsbezirke der Bundesrepublik Deutschland werden alle Regierungsbezirke und Verwaltungseinheiten auf derselben Verwaltungsebene aufgeführt, die jemals in der Bundesrepublik Deutschland existiert haben oder noch existieren.

Abkürzungen 
 A = Auflösung
 ÄL = Änderung der Landeszugehörigkeit
 ÄNr = Änderung der Schlüsselnummer
 B = Eintritt in die Bundesrepublik Deutschland
 BV = Bezirksverwaltung
 E = Eingliederung
 GA = Gebietsaustausch
 N = Neubildung
 NÄ = Namensänderung
 TA = Ausgliederung eines Teils (Teilausgliederung)
 TE = Eingliederung eines Teils (Teileingliederung)
 U = Umgliederung
 (grt) = größtenteils
 (t) = teilweise
  = aktueller Regierungsbezirk

Liste

Anmerkungen

Anzahl der Regierungsbezirke

Anzahl der Länder mit Regierungsbezirken 

Derzeit gibt es Regierungsbezirke in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Siehe auch 
 Historische Liste aller Landkreise der Bundesrepublik Deutschland A–G, H–O, P–Z
 Historische Liste aller kreisfreien Städte (Stadtkreise) der Bundesrepublik Deutschland

 
Deutschland, Regierungsbezirke
Verwaltungsgliederung Deutschlands